Fontigens antroecetes är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1972. Fontigens antroecetes ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
antroecetes